Svábok alatt értendő kifejezések:

 Rajnai svábok
 Rajna menti svábok
 Neckar menti svábok
 Szvébek, ősi germán népcsoport, törzs, a későbbi svábok elődei.

 Magyarországi svábok
 Bánsági svábok
 Szatmári svábok
 Völgységi svábok (Tolna megye)
 Dunai svábok, az egykori Magyar Királyság és utódállamai területén élő német nyelvű népcsoport

Lásd még 
 Sváb-Törökország: terület Magyarországon, ahova a 18. században - a törökök kiűzése után - svábok (németek) települtek be.
 Svábföld: hagyományosan svábok által lakott terület Németországban.
 Sváb körzet, a Német-római Birodalom egyik körzete.
 Sváb, község Szlovákiában.